Ada Lake ist der Name mehrerer

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Ada Lake (Minnesota), im Cook County
 Ada Lake (Wisconsin), im Langlade County